Dies ist eine Liste der Städte in Papua-Neuguinea.

Die folgende Tabelle enthält die Städte über 2.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 22. September 1980, 11. Juli 1990, 9. Juli 2000 und 10. Juli 2011. Aufgeführt ist auch die übergeordnete Verwaltungseinheit (Provinz), zu der die Stadt gehört. Port Moresby bildet einen eigenen Hauptstadtdistrikt und gehört keiner Provinz an. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Siehe auch 
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 National Statistics Office
 City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte Papua-Neuguineas

!
Papua-Neuguinea